Pieter Van Mol ist der Name folgender Personen:

* Pieter Van Mol (Maler, 1599) (1599–1650), flämischer Maler 
 Pieter Van Mol (Maler, 1906) (1906–1988), belgischer Maler